La nazionale di pallavolo femminile del Brasile è una squadra sudamericana composta dalle migliori giocatrici di pallavolo del Brasile ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica del Brasile.

Rosa 
Segue la rosa delle giocatrici convocate per il campionato mondiale 2022.

Risultati

Giochi olimpici

Campionato mondiale

Campionato sudamericano

Volleyball Nations League

World Grand Prix

Coppa del Mondo

Grand Champions Cup

Giochi panamericani

Coppa panamericana

Final Four Cup

Montreux Volley Masters

Giochi sudamericani

World Top Four

World Super Challenge

Goodwill Games

Trofeo Valle d'Aosta

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 
Pallavolo